Реколе́та () — назва таких об'єктів:

 Реколета (Буенос-Айрес) — район Буенос-Айреса
 Кладовище Реколета — кладовище у Буенос-Айресі
 Реколета (Асунсьйон) — район парагвайського міста Асунсьйона
 Депортиво Реколета — футбольний клуб міста Асунсьйон
 Реколета (Сантьяго) — комуна Сантьяго-де-Чилі
 Реколета (Санта-Фе) — район аргентинського міста Санта-Фе